Buchenau ist der Name folgender Orte:

 Buchenau (Lindberg), Kirchdorf der Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Buchenau, Ortsteil von Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Buchenau (Dautphetal), Ortsteil von Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Buchenau (Eiterfeld), Ortsteil von Eiterfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Buchenau (Boppard), Ortsteil von Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Buchenau (Bruchmühlbach-Miesau), Ortsteil von Bruchmühlbach-Miesau, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Buchenau (Amt Creuzburg), Ortsteil von Amt Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen
 Buchenau, früherer Name von Puchenau in Oberösterreich
 Buchenau, deutscher Name von Grabowo Bobowskie, Ortsteil von Bobowo in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Buchenau, deutscher Name von Nędza im Kreis Ratibor, Polen

Buchenau ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Buchenau (1879–1946), deutscher Philosoph
 Berthold Buchenau (1934–2016), deutscher Fußballspieler
 Francisco Guillermo Buchenau († 1969), mexikanischer Botaniker
 Franz Buchenau (1831–1906), deutscher Lehrer und Botaniker
 Friedrich Buchenau (1914–1991), deutscher General
 Heinrich Buchenau (1862–1931), deutscher Numismatiker
 Jürgen Buchenau (* 1964), deutsch-amerikanischer Historiker
 Klaus Buchenau (* 1967), deutscher Historiker
 Oda Buchenau (1900–1988), deutsche Schriftstellerin und Pressendruckerin
 Peter Buchenau (* 1962), deutscher Autor

Buchenau ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Buchenau (Adelsgeschlecht, Eiterfeld), in Buchenau (Eiterfeld)
 Buchenau (Adelsgeschlecht, Dautphetal), in Buchenau (Dautphetal)

Siehe auch:

 Buchenauer